Такмичење у троскоку за мушкарце на 3. Светском првенству у атлетици 1991. у Токију одржано је 25. и 26. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака освојену у Риму 1987. бранио је Христо Марков из Бугарске.

Земље учеснице 
Учествовало је 38 такмичара из 29 земаља.

 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)

Рекорди 
Листа рекорда у мушком троскоку пре почетка светског првенства 23. августа 1991. године.

Најбољи резултати у 1991. години 
Десет најбољих светских троскокаша пре првенства (23. августа 1991), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовала су на СП 1991.

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+7)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 25. августа 1991. у 17:00. Такмичари су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 17,00 м (КВ). Норму је испунило 8 такмичара, а осталих 4 у финале се пласирало на основу резултата (кв).,,,

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичења је одржано је 26. августа 1991. у 16:40.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1991. на сајту WA
 Резултати у троскоку на сајту WA

 

Троскок за жене
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном